Pouso Alegre (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Pouso Alegre (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais